

Sigle 
 Internet Printing Protocol – protocollo di rete per stampare con stampanti su internet/intranet
 Integrated Performance Primitives – libreria software per la computazione dati di Intel
 Irish Parliamentary Party – un partito politico sciolto
 Istituto Psicologia Psicoanalitica – Istituto di psicologia psicoanalitica
 Ispezione del pacchetto in profondità

Scienza
"Isopentenil pirofosfato",  intermedio della via metabolica dell'acido mevalonico
 "Induratio penis plastica", patologia dell'apparato riproduttivo maschile
"Inibitori di pompa protonica", classe di farmaci utilizzati nelle patologie dell'apparato digerente
"Ipertensione polmonare primitiva", malattia caratterizzata dall'aumento delle resistenze vascolari nel circolo polmonare.